Réfugié de nulle part est le titre des mémoires de l'écrivain français Frédérick Tristan, prix Goncourt 1983, publié aux Editions Fayard en 2010.

Résumé 
Cette autobiographie témoigne de l'enfance massacrée, de l'adolescence révoltée et de la rédemption de l'auteur des Égarés par l'écriture, la fiction et la recherche passionnée d'une spiritualité authentique. Ses rencontres avec François Augiéras, André Breton, Henry Corbin, Mircea Eliade, sa direction de collections comme Phares ou les Cahiers de l'hermétisme (avec Antoine Faivre) attestent de ses convictions, humus vivant de son œuvre romanesque.

Mémoires
Essai français paru en 2010